TUK steht für:
 Technische Universität Kaiserslautern
 Turbat International Airport (IATA-Code), Flughafen von Turbat, Pakistan
 Turkmenistan, UNDP-Code

tuk steht für:
 Turkmenische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Tuk Tuk
 TUC
 Tuck

Abkürzung